

Medicina 
 Matula – recipiente medico medievale utilizzato per il trasporto dell'urina

Persone 
 Kim Matula – attrice statunitense
 Nelli Matula – cantante finlandese